Clafis (bedrijf) - Fries ingenieursbureau, sponsor van onderstaand schaatsteam
 Clafis (schaatsteam) - schaatsteam actief in langebaan en marathon schaatsen